Klasing ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Klasing (1859–1951), deutscher Autor, Rechtsanwalt und Notar
 Johannes Klasing (1846–1927), deutscher Verleger
 Otto Klasing (1841–1888), deutscher Verleger und Ornithologe

Siehe auch: 
 Clasing